Anthoúsa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Anthoúsa (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Anthoúsa (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar